Зинаида Петровна Возная (род. 1940, село Волица-Полевая ныне Теофипольского района Хмельницкой области) — украинский советский деятель, агроном колхоза имени Ленина Теофипольского района Хмельницкой области. Депутат Верховного Совета СССР 8-10-го созывов.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Отец погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Окончила среднюю школу.

В 1957—1966 годах — колхозница, звеньевая колхоза имени Ленина села Волица Теофипольского района Хмельницкой области.

Образование высшее. В 1966 году заочно закончил агрономический факультет Белоцерковского сельскохозяйственного института Киевской области, ученый агроном.

С 1966 года — агроном и член правления колхоза имени Ленина села Волица Теофипольского района Хмельницкой области.

Потом — на пенсии в селе Волица-Полевая Теофипольского района Хмельницкой области.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (1966,)
 орден «Знак Почета»
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Десятый созыв. — М . : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1979.

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва